Moschner ist der Familienname folgender Personen:

 Andree Moschner (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Barbara Moschner (* ?), deutsche Lernforscherin 
 Gerhard Moschner (1907–1966), deutscher katholischer Jugendseelsorger
 Ilse Moschner (um 1942–1960), österreichische Sportstudentin, Mordopfer, siehe Mordfall Ilse Moschner
 Pinguin Moschner (Bernd Moschner; * 1956), deutscher Tubist
 Ruth Moschner (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin